Carlo Scarfoglio – giornalista italiano
 Edoardo Scarfoglio – poeta, giornalista e scrittore italiano
 Michele Scarfoglio – calciatore italiano